Auf den zweiten Blick ist die Bezeichnung für:
 Auf den zweiten Blick (2012), deutscher Film von Sheri Hagen
 Auf den zweiten Blick (2016), US-amerikanischer Film von Tim Kirkman

Siehe auch:
 Liebe auf den zweiten Blick